Baran kan syfta på följande platser:

Armenien 
1 Noyemberyan, ort, Tavusj,

Belarus 
2 Baran (ort), Vitsebsks voblast,

Indien 
4 Baran, ort, Rajasthan, Baran, 
5 Baran (distrikt), Rajasthan,

Indonesien 
6 Baran, Semarang, by, Jawa Tengah, 
7 Baran, Sukoharjo, by, Jawa Tengah, 
8 Baran, Klaten, by, Jawa Tengah,

Iran 
9 Borj-e Bālān, ort, Markazi, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar